Imię żeńskie:
 Ciara – piosenkarka
 Ciara Grant

Polskie nazwisko:
 Stefan Ciara
 Zygmunt Ciara
 Davina Reeves-Ciara